Rungaldier ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Rungaldier (1799–1876), österreichischer Maler
 Randolf Rungaldier (1892–1981), österreichischer Wirtschaftsgeograph